Gerry Weber Open 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2018 z cyklu Gerry Weber Open rozgrywany w dniach 18–24 czerwca 2018 roku w Halle na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 2 116 915 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018